Dietlingen ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

 Dietlingen (Keltern), Gemeindeteil und Dorf von Keltern im Enzkreis
 Dietlingen (Weilheim), Dorf im Ortsteil Weilheim der Gemeinde Weilheim, Landkreis Waldshut

Siehe auch:
 Dielingen
 Dietingen